

Geografia

Austria 
 Unternberg – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)
 Unternberg – frazione di Abtenau, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Unternberg – frazione di Ruden, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)